Helter Skelter peut faire référence à :

Musique 
Helter Skelter, une chanson des Beatles.
Helter Skelter, un album de The D.O.C..
Heltah Skeltah, un groupe de Hip-hop.

Littérature 
Helter Skelter, un poème de Jonathan Swift
Helter Skelter, un livre de Vincent Bugliosi et Curt Gentry sur Charles Manson.
Helter Skelter, un manga de Kyōko Okazaki.

Cinéma et télévision 

Helter Skelter, un film de 1929 par Charles Lamont.
Helter Skelter, un film de 1949 par Ralph Thomas.
Helter Skelter, un téléfilm de 1976 par Tom Gries.
 Helter Skelter, un film de 2000 par Jesús Franco.
Helter Skelter, un téléfilm de 2004 John Gray.

Divers 
Helter Skelter, un type d'attraction.
Helter Skelter, surnom donné à la Bishopsgate Tower.
Helter Shelter, nom original de l'épisode des Simpsons Reality chaud.
 Helter Skelter, nom que donnait Charles Manson à son projet révolutionnaire criminel selon lequel les Noirs allaient prendre le pouvoir sur Terre et se tourneraient ensuite vers lui pour devenir le leader de la nouvelle société.

Homonymie de titre